Ronald Evans peut correspondre à :
 Ronald Evans (1933-1990), un astronaute américain.
 Ronald Evans (1949-), un biologiste moléculaire américain.